Каталог Колдуэлла (, C) — астрономический каталог, содержащий 109 ярких объектов глубокого космоса (звёздных скоплений, туманностей, галактик) и предназначенный для любителей астрономии. Составлен сэром Патриком Колдуэлл-Муром (), как дополнение к популярному каталогу Мессье. Впервые опубликован в американском ежемесячном журнале для любителей астрономии Sky & Telescope в декабре 1995 года.

В отличие от каталога Мессье, в каталог Колдуэлла включены и дополнительные объекты (Гиады, NGC 869, NGC 884, NGC 253), а также — интересные объекты южного неба, не вошедшие в каталог Мессье (47 Тукана, Омега Центавра, Центавр А, Каппа Южного Креста и т. д.).

Объекты каталога обозначены номерами с префиксом С и расположены в порядке уменьшения склонения (С1 — самый северный объект, С109 — самый южный).

Звёздная карта Колдуэлла

Количество объектов в каталоге Колдуэлла 
В каталоге Колдуэлла представлены следующие объекты:

Объекты каталога Колдуэлла

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 

 Каталог Колдуэлла

Колдуэлла